Лос Аркос има више значења:

 Лос Аркос (Сан Франсиско де лос Ромо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Аркос (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Аркос (Абасоло), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Аркос, Позо Куатро (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лос Аркос (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Аркос (Идалго дел Парал), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Аркос (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Аркос (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Аркос (Канатлан), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Аркос (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Аркос (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Аркос (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Аркос (Пурисима дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Аркос (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Аркос (Акатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Аркос (Меститлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Аркос (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Аркос (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Аркос (Истлавакан де лос Мембриљос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Аркос (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Аркос (Хуанакатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Аркос (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Аркос (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Аркос (Сан Габријел), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Аркос (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Аркос (Амакузак), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Лос Аркос (Јаутепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Лос Аркос (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Аркос (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Аркос (Мина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Аркос (Пескерија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Аркос, Зона де Толерансија (Сабинас Идалго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Аркос (Оаксака де Хуарез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Аркос (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Аркос (Амеалко де Бонфил), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лос Аркос (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лос Аркос (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Аркос, Ла Бодега (Мигел Алеман), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Аркос (Чиконкијако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Аркос (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Аркос (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Аркос (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику